Томас Ланкастер (;  — , Боже, Франция) — лорд-распорядитель Англии с 1399 года, 1-й герцог Кларенс и 1-й граф Албемарль с 1412 года, известный полководец времен Столетней войны, второй сын Генриха IV, короля Англии, и Марии де Богун, дочери Хамфри де Богуна, 7-го графа Херефорда.

Биография 
Томас родился до 25 ноября 1387 года, так как в этот день его отец выписал для него кормилицу. Одежда для него была куплена в начале следующего года, поэтому традиционная дата его рождения, 29 сентября 1388 года, является недостоверной. Старшим братом Томаса являлся будущий король Генрих V, а его младшими братьями были Джон, герцог Бедфорд и Хамфри, герцог Глостер.

В 1399 году Томас получил должность лорда-распорядителя Англии. Тогда же он стал рыцарем Бани, а через год — кавалером ордена Подвязки. Томас был лорд-лейтенантом Ирландии в 1401—1413 годах, а также генерал-губернатором Ольстера. Он воевал вместе с братом Генрихом, чтобы подавить восстание, вспыхнувшее в Уэльсе. В 1411 году Томас женился на Маргарет Холланд, дочери Томаса Холланда, 2-го графа Кент. 9 июля следующего года он получил титул герцога Кларенс и графа Албемарля.

В 1412 году, воспользовавшись болезнью короля, две враждующие группировки начали борьбу за власть. Во главе первой стояли будущий Генрих V и его дяди, кардинал Генри Бофорт и герцог Эксетер Томас Бофорт, противниками которых были Томас Ланкастер и архиепископ Кентерберийский Томас Арундел. Не имея возможности сместить своего отца с престола, Генрих на время удалился от власти. В течение нескольких месяцев Томас был фактическим правителем Англии до смерти отца.

Во Франции Арманьяки и Бургиньоны вели открытую войну друг против друга, тогда как король Карл VI не в состоянии был взять контроль над ситуацией из-за своего безумия. Томас заключил договор с Арманьяками, который был подписан в Элтеме 8 мая 1412 года. Англия согласилась направить тысячу воинов и три тысячи лучников для того, чтобы расширить территорию бывшего герцогства Аквитания до прежних границ. Несколько недель спустя этот договор потерял силу, так как было заключено новое перемирие между арманьяками и бургиньонами.

В августе Томас Ланкастер направился в Сан-Ва-ла-Уг, чтобы затем встретиться с герцогом Карлом Орлеанским в Блуа для ратификации Элтемского договора. Карлу пришлось заплатить несколько сотен тысяч фунтов, а также передать в заложники своего брата Жана II, графа Ангулема, деда будущего короля Франциска I. Затем Томас направил свою армию в Бордо, разрушая все на своем пути.

В Бордо Томас узнал о смерти отца, наступившей 20 марта 1413 года. Вскоре он вернулся в Англию, чтобы присягнуть на верность своему брату Генриху V, а также приготовиться к войне против Франции. Вероятно, он не хотел совершить планируемого им ранее захвата власти и оставался верным брату до конца своей жизни. За решительные действия и верность Томас получил доверие своего брата. Благодаря поддержке Генриха Томасу удалось осадить, а затем в 1415 году захватить Арфлёр, когда ему было всего 27 лет. Город-крепость Арфлёр находился в устье Сены и, следовательно, являлся ключом к вторжению и захвату всей северной Франции и был одним из главных портов.

Генри создал лагерь на западной стороне Арфлёра, а Томасу поручил командовать крупными силами, которые должны были окружить город, чтобы предотвратить побег и прибытие снабжения и подкреплений. Эффективность, с которой герцог Кларенс выполнил эту задачу привлекло к быстрому падению вражеской крепости. Больной дизентерией, как и большая часть армии Генриха, после взятия города Томас был отправлен в Англию. Оправившись от болезни, он управлял государством во время отсутствия короля. В том же году Томас участвовал в битве при Азенкуре.

В 1417 году Генрих решил совершить новое вторжение для того, чтобы восстановить владения на территории Нормандии. Он приказал Томасу завоевать Кан, захваченный Францией в августе этого года. После создания общей базы в Кане, Генрих V передал брату сеньорию Берне, образованную из городов Орбек, Лизье и Аркур, однако на самом деле эти области пока ещё не были завоеваны. В начале мая 1418 года Кларенс и Томас Монтегю, граф Солсбери, захватили город Лизье, где Кларенс официально объявил себя правителем дарованных ему земель. 6 мая Аркур пал, а 27 числа было захвачено аббатство Бек, находившееся на территории современной коммуны Ле Бек-Эллоуин.

В мае 1418 года Генрих V посетил аббатство Бек на пути к Руану, который он планировал осадить. Кларенс решил принять участие в походе брата. 16 мая британские войска захватили Лувьер, а 16 июля — Пон-де-л’Арк и аббатство Бонпор. Четыре дня спустя, 20 июля, британская армия подошла к Руану. Кларенс, во время осады возглавлявший войско, создал свой лагерь в Сен-Жерве. Его действия имели решающее значение для исхода осады, в результате которой город пал 19 января 1419 года. Герцог решил провести несколько дней в Руане, оставив город в начале февраля. Затем он направился на Вернон и Мант, которые захватил без особых усилий.

После заключения договора в Труа Генрих V возвратился в Англию, оставив брата командовать войском и ожидать предстоявшего наступления дофина Карла (будущего Карла VII). 22 марта 1421 года дофин недалеко от Боже напал на войско герцога, пытаясь защитить Анжер. Томас был атакован шотландцами и убит графом Бьюкена Джоном Стюартом.

Он был похоронен в соборе города Кентербери; его внебрачный сын Джон участвовал в процессии на похоронах своего отца. Джон получил земли в Ирландии от Генриха V, а впоследствии был похоронен там же, где и отец. Томас не имел законных наследников; его владения перешли к короне.

Брак и дети 
Жена: (папское разрешение 10 ноября 1411 года) Маргарет Холланд (1381/1385 — 30 декабря 1439), вдова Джона Бофорта, 1-го графа Сомерсета, дочь Томаса Холланда, 2-го графа Кента. Детей от этого брака не было.

Томас имел одного внебрачного сына, Джона.

В искусстве 
Томас является действующим лицом хроники Уильяма Шекспира «Генрих IV, часть 2». В фильме «Король» 2019 года роль Томаса исполнил Дин-Чарльз Чэпмен.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Кларенс
Кавалеры ордена Подвязки
Рыцари Бани
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Азенкуре
Правители Европы XV века
Ланкастеры
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Лорды-наместники Ирландии